Torslunde er navnet på flere danske steder:
 Torslunde (Holbæk Kommune) – en bebyggelse i Kundby Sogn, Holbæk Kommune på Nordvestsjælland
 Torslunde (Ishøj Kommune) – en landsby i Torslunde Sogn (Ishøj Kommune), Ishøj Kommune på Nordøstsjælland
 Torslunde (Lolland Kommune-Købelev Sogn) – en bebyggelse i Købelev Sogn, Lolland Kommune på Lolland
 Torslunde (Lolland Kommune-Torslunde Sogn) – en bebyggelse i Torslunde Sogn (Lolland Kommune), Lolland Kommune på Lolland